YPP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pine Point (Canada)